Сакс — многозначный термин, может означать:
 Представитель народа саксов.
 Сакс — город в Испании.
 Сакс — длинный нож древних германцев.
 Сакс (, сленг) — выражение негативного отношения к чему-либо.
 Сакс — короткое или сленговое название саксофона.

Носители фамилии 
 Сакс, Адольф (1814—1894) — бельгийский педагог, конструктор, изобретатель музыкальных инструментов. Наиболее известен изобретением саксофона и саксогорнов.
 Сакс, Айра (род. 1965) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Сакс, Алби (род. 1935) — известный активист и бывший судья Конституционного суда ЮАР.
 
 Сакс, Вадим Владимирович (1876—1963) — военный инженер-механик.
 Сакс, Владимир Николаевич (1911—1979) — советский геолог и географ, член-корреспондент АН СССР.
 Сакс, Ганс (1494—1576) — немецкий поэт и драматург.
 Сакс, Гейб — американский сценарист и телепродюсер.
 
 Сакс, Джонатан (1948—2020) — британский раввин и философ.
 Сакс, Дьюла (1951—2014) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1974).
 Сакс, Максимильян (род. 1992) — австрийский футболист.
 Сакс, Милан (1884—1968) — чешско-хорватский дирижёр и музыкальный педагог.
 Сакс, Морис (1906—1945) — французский писатель.
 Сакс, Николай Александрович (1860—1918) — русский морской офицер.
 Сакс, Оливер (1933—2015) — американский невролог и нейропсихолог.
 Сакс, Сергей Евгеньевич (1889—1938) — советский военачальник.
 Сакс, Станислав (1897—1942) — польский математик еврейского происхождения, принадлежал к львовской математической школе.
 Сакс, Сэмюэл (1851—1935) — американский банкир, сооснователь финансовой группы Goldman Sachs.
 Сакс, Тармо (род. 1975) — эстонский футболист.
 Сакс, Том (род. 1966) — американский скульптор.
 Сакс, Юлиус фон (1832—1897) — немецкий ботаник.
 Сакс, Яков Иванович (?—1851) — русский военный деятель, полковник.

См. также 
 
 Закс (еврейская фамилия)
 Закс (немецкая фамилия)
 Саксофон
 
 Goldman Sachs